Эстафета вольным стилем 4х200 метров по плаванию у женщин прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 52 спортсменки из 13 стран.

Расписание соревнований

Рекорды

Квалификация

Финал

Ссылки 
Официальные результаты (архив)

Плавание на летней Универсиаде 2015